Гельбиг, Вольфганг (1839—1915) — немецкий антиковед и археолог.
 Гельбиг, Карл Густав (1808—1875) — немецкий историк.
 Гельбиг, Карл Карлович (1834—?) — русский архитектор, гражданский инженер.